Kazimierz Kowalski (1846–1933) – podporucznik weteran powstania styczniowego, 8 listopada 1930 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Kazimierz Kowalski (1869–?) – grawer, działacz niepodległościowy, 12 marca 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Kazimierz Kowalski (1882–1962) – działacz narodowy, chłop
 Kazimierz I Kowalski (1885–1967) – podpułkownik saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 2 pułku kolejowego
 Kazimierz Kowalski (1894–1919) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Kazimierz III Kowalski (1896–1940) – kapitan dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Kazimierz Kowalski (1896–1978) – podoficer Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Kazimierz Kowalski (1896–1972) – teolog katolicki, biskup chełmiński
 Kazimierz Kowalski (1899–1973) – powstaniec śląski
 Kazimierz Kowalski (1899–?) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Kowalski (1902–1942) – działacz Stronnictwa Narodowego, adwokat
 Kazimierz Kowalski (1925–2007) – paleozoolog, członek Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 Kazimierz Kowalski (1926–2012) – pisarz i dziennikarz
 Kazimierz Kowalski (1951–2021) – śpiewak (bas), dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi

Przypisy